Osimo, comune italiano in provincia di Ancona
Trattato di Osimo, trattato internazionale del 1975 tra Italia e Iugoslavia
Strada di Osimo, strada dell'Italia e della Slovenia
Bruno Osimo, scrittore e traduttore italiano

Pagine correlate 
 Ossimo, comune italiano in provincia di Brescia